L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 19 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2017. Elina Svitolina remporte l'épreuve de simple, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina celle de double.

Faits marquants 
On note les forfaits de la Britannique Johanna Konta, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Française Alizé Cornet, des Italiennes Sara Errani et Karin Knapp, des Roumaines Simona Halep et Monica Niculescu, de la Russe Svetlana Kuznetsova et de la Suissesse Timea Bacsinszky. Elles sont respectivement remplacées par Mandy Minella, Viktorija Golubic, Tsvetana Pironkova, Lara Arruabarrena, Kristýna Plíšková, Johanna Larsson, Jelena Janković, Louisa Chirico, Lesia Tsurenko et Wang Qiang.

L'Ukrainienne Elina Svitolina remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale la Danoise Caroline Wozniacki.

En double, la paire russe Ekaterina Makarova - Elena Vesnina remportent leur  ensemble en battant en finale la paire tchèquo-chinoise Andrea Hlaváčková - Peng Shuai. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

 Kristina Mladenovic

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2017
Tennis en février 2017